Towarzystwo Naukowe Krakowskie – towarzystwo naukowe działające w Krakowie w latach 1815-1872.
 Telewizja na Kartę – oferta kodowanych (w systemie prepaid) polskich i polskojęzycznych programów telewizyjnych, nadawanych cyfrowo z satelity Hot Bird.
 TNK – japońskie studio zajmujące się animacją i produkcją anime.